Лупа — алгебраїчна структура в абстрактній алгебрі.
 Лупа — хворобливий стан шкірного покриву голови.
 Лупа — криця, губчасте залізо
 Лупа — оптичний прилад.
 Лупа — річка в Україні, притока Ірпеня.